Csehország
 Kamenný Újezd, település a České Budějovice-i járásban
 Kamenný Újezd, település a Rokycanyi járásban